Рун (Рін) (бл. 820 — 878) — король Стратклайду в 872—878 роках.

Син короля Артгала. 870 року його батько потрапив у полон до війська данів на чолі із братами Олавом і Іваром, які захопили столицю Стратклайду. Рун втік до Костянтина I, короля Шотландії, де оженився на його сестрі, а 872 року після смерті батька відновив владу в Стратклайді.

З огляду на те, що столицю було зруйновано переніс його вгору по річці Клайд до околиць Говані і Партік, поблизу сучасного Глазго. З цього часу його держава остаточно стала зватися Стратклайду, з огляду на розташування нової столиці. Але «Хроніка королів Альби» титулює Руна як короля бриттів. Під час його панування відбулося створення «Харлеянських генеалогій», від перших королів Алт-Куїту.

Невдовзі вступив у протистояння зі своїм швагером, але поблизу Глазго зазнав тяжкої поразки від Костянтина I. 875 року зазнав поразки від Гальфдана I, короля Йорвіку, який рухався на Дублін. Це послабило Стратклайд й зрештою Рун визнав зверхність Шотландії, від якої звільнився 877 року після загибелі Костянтина I. За іншою версією Рун загинув разом з останнім у битві проти данів. Йому спадкував син Еохейд.

Примітки

Джерела 
 Bartrum, PC (2009) [1993]. A Welsh Classical Dictionary: People in History and Legend up to About A.D. 1000. The National Library of Wales.
 Clarkson, T (2014). Strathclyde and the Anglo-Saxons in the Viking Age (EPUB). Edinburgh: John Donald. ISBN 978-1-907909-25-2.
 Downham, C (2013). «Annals, Armies, and Artistry: 'The Anglo-Saxon Chronicle', 865–96». No Horns on Their Helmets? Essays on the Insular Viking-Age. Celtic, Anglo-Saxon, and Scandinavian Studies. Aberdeen: Centre for Anglo-Saxon Studies and The Centre for Celtic Studies, University of Aberdeen. pp. 9–37. ISBN 978-0-9557720-1-6. ISSN 2051-6509
 Macquarrie, A (1998) [1993]. «The Kings of Strathclyde, c. 400—1018». In Grant, A; Stringer, KJ (eds.). Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. Edinburgh: Edinburgh University Press. pp. 1–19. ISBN 0-7486-1110-X.
Королі Стратклайда